Croce di sant'Andrea  o decusse – carico araldico
Croce di sant'Andrea – segnale stradale verticale
Croce di sant'Andrea – metodo di calcolo usato in chimica
Croce di sant'Andrea – strumento di BDSM